Ацетиленид — неорганическое соединение металла и ацетилена:

 Ацетиленид лития 
 Ацетиленид меди(I) 
 Ацетиленид меди(II) 
 Ацетиленид серебра